Александр Павлович Хрещатицкий (1809—1888) — генерал, участник Крымской войны.

Родился 15 октября 1809 года, сын генерал-лейтенанта войска Донского Павла Степановича Хрещатицкого (ум. 1864). Воспитывался в пансионе при Новочеркасской гимназии и 1 января 1829 года поступил на службу урядником в Донской № 38 полк.

Состоя бессменным ординарцем начальника 3-го резервного корпуса графа Витта, Хрещатицкий в Польскую кампанию за отличие в сражении при Медзержицах (5 августа 1831 года) был награждён Георгиевским крестом, а 17 августа произведён в первый офицерский чин; при штурме передового укрепления Варшавы был тяжко ранен и получил орден св. Анны 4-й степени.

В 1840 году Хрещатицкий состоял дежурным штаб-офицером в штабе походного атамана Донских полков действующей армии, а затем последовательно командовал Донскими № 37 и № 23 полками и с последним принимал участие в кампании 1853—1856 годов; действуя в отряде барона Врангеля заслужил орден св. Владимира 4-й степени с бантом. В сражении на Чингильских высотах Хрещатицкий, командуя всей кавалерией, разбил 12-тысячный отряд турок, причём сам был ранен шашкой в руку. За это дело он получил золотое оружие с надписью «За храбрость» и орден св. Владимира 3-й степени.

Командуя резервными № 4 и № 7 полками, он с 1858 года, с производством в генерал-майоры от 17 апреля, состоял начальником конвойного отряда при разграничительной комиссии в Константинополе, в том же году, 26 ноября, за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах был награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 10104 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова).

В октябре 1859 года был назначен походным атаманом Донских полков, состоявших при Кавказской армии, и в этой должности прослужил 20 лет, причём принимал участие в завершающих кампаниях Кавказской войны. 30 августа 1865 года произведён в генерал-лейтенанты, в 1867 году награждён орденом св. Владимира 2-й степени с мечами и в 1870 году получил орден Белого орла.

В 1879 году был отчислен и состоял по войску Донскому. 15 мая 1883 года Хрещатицкий был произведён в генералы от кавалерии.

Среди прочих наград Хрещатицкий имел ордена св. Станислава 1-й степени (1861 год), св. Анны 1-й степени (1863 год, императорская корона к этому ордену пожалована в 1865 году) и св. Александра Невского (1878 год, алмазные знаки к этому ордену получил в 1881 году).

Умер 7 марта 1888 года в Тифлисе.

Источники 
 
 Список генералам по старшинству на 1886 год. СПб., 1886.
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869

Выпускники Новочеркасской гимназии
Генералы от кавалерии (Российская империя)
Донские казаки
Участники Кавказской войны
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Участники Крымской войны
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры знака отличия Военного ордена (1807—1856)‎
Кавалеры ордена Святого Александра Невского
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»